Baba Novac – ribelle serbo
 Brazda lui Novac – sistema di fortificazioni romano

Pagine correlate 
 Novak
 Nowak